La nazionale italiana di baseball Under-18, detta anche nazionale Juniores, rappresenta l'Italia in campo internazionale, negli incontri e nelle competizioni organizzati dalla WBSC, di età non superiore ai 18 anni.

L'attuale manager è John Cortese.

Piazzamenti

Europei 
 2007:  1°
 2009:  1°
 2011:  3°
 2013:  1°
 2015:  1°
 2016:  2°
2018: 4°

Mondiali
 2017: 9°

Collegamenti esterni
 

Under-18